Dance for Me – traccia dell'album All Hail the Queen di  Queen Latifah del 1989
Dance for Me – singolo di Mary J. Blige del 2001, dall'album No More Drama
 Dance for Me – singolo di Sisqó del 2001, dall'album Return of Dragon
Dance for Me – album di Mary J. Blige del 2002